Das lateinische Wort , bestehend aus der Vorsilbe  =„für“ und dem Stamm von  =„siegen“, steht für:

 den lateinischen Namen der Provence
 die Provinzen im Römischen Reich, siehe Römische Provinz